De 20 kilometer individueel voor mannen tijdens de Olympische Winterspelen 2018 vond plaats op 15 februari 2018 in het Alpensia Biathlon Centre in Pyeongchang. Regerend olympisch kampioen was de Fransman Martin Fourcade, Fourcade eindigde ditmaal op de vijfde plaats.

Tijdschema

Uitslag

Bronvermelding 
  Startlijst
  Uitslag

Mannen individueel